Лутфи (1366—1465, Герат) — средневековый узбекский поэт тимуридского Хорасана, писал на чагатайском (староузбекском) языке, представитель узбекской литературы. Родился в окрестностях Герата. Почти всю жизнь прожил в Герате.

В юности изучал светские науки, позднее увлёкся суфизмом, вёл аскетическую жизнь. По заказу султана Пир Мухаммада (правил в 1405—1447) изложил стихами биографию Тимура «Зафар-наме». Поэма не была окончена, рукопись и сам текст поэмы не сохранились.

До нашего времени сохранились диван и дастан (поэма) «Гул и Норуз» (1411—1412). Лирика Лутфи сильно повлияла на дальнейшее развитие чагатайской поэзии (в том числе на Алишера Навайий). Его газелям не была свойственна традиционная для Востока вычурность — в этом сказалось влияние фольклора тюркоязычных народов. Некоторые стихи Лутфи стали народными песнями.

Поэма «Гул и Норузз» — поэтический ответ (назира) на одноимённую поэму персидского поэта Джалала Табиба (1333). Поэма рассказывает о двух влюблённых, после многих испытаний соединяющихся друг с другом.

Единственный список поэмы «Гул и Норуз» хранится в Британском музее. Рукописи его стихов находятся в Казани, Кашгаре и Париже.

Память 
 в честь Лютфи названы улицы в Ташкенте и Самарканде

Примечания

Литература 
Танланган асарлар, Тошкент, 1958; Танланган асарлар, Тошкент, 1960; в русском переводе — Лирика. Гуль и Навруз. [Предисловие Э. Рустамова], М., 1961.
 Рустамов Э. Р., Узбекская поэзия в первой половине XV века, М., 1963.
 Зариф Х., Лутфий ва Навойи, в сборнике: Улуг ўзбек шоири, Тошкент, 1948.
 Эркинов С., Лутфий, Тошкент, 1965.

Ссылки 
Поэзия Лутфи в сети
 Симург | Лутфи
 Лутфи в переводе Л. Н. Гумилёва
 Газели Лутфи

Поэты XV века
Чагатайские поэты
Тюркские поэты
Поэты Хорасана
Узбекские поэты
Поэты эпохи Тимуридов
Культура Тимуридов